Ärjänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ärjänsaari (ö i Kajanaland), 
 Ärjänsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar